

События 
 Гелон захватывает Сиракузы и переносит туда столицу.
 485—478 — Тиран Сиракуз Гелон.
 485/484 — Афинский архонт-эпоним Филократ.
 Ок. 485 — Подавление Ксерксом восстания в Египте.
 Ксантипп, отец Перикла, подвергается остракизму и покидает Афины.

Римская республика 
 Консулы: Сервий Корнелий Малугинен и Квинт Фабий Вибулан.
 Квесторы: Кезон Фабий Вибулан и Луций Валерий Потит.
 Кассий обвинён в стремлении к тирании и казнён.

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Во 2 луне чжуский князь И бежал в Лу.
 Во 2 луне У, Лу, Чжу и Тань напали на южные границы Ци (чтобы помочь Чэнь), их поддержал цзиньский полководец Чжао Ян.
 юэский ван Гоу Цзянь явился к ускому вану и поднёс дары вану, а также тайцзаю Пи. У Цзы-сюй советовал уничтожить Юэ, но уский ван не послушал его, а направил послом в Ци. Тайцзай Пи (Бо Пэй) и юэский Фэн Тун оклеветали У Цзы-сюя (У Юня). В Ци У Цзы-сюй оставил своего сына на попечение циского Бао Му (из рода Бао-ши). Узнав об этом из речи Бо Пэя, уский ван приказал У Цзы-сюю покончить с собой. Перед тем как броситься на меч, тот попросил поместить его глаза на восточных воротах столицы У, чтобы увидеть, как её возьмут юэские войска, а на его могиле посадить катальпу, из которой сделают гроб для вана, по приказу вана его тело зашили в мешок и бросили в Янцзы (в соответствии с рассказом гл.41 «Ши цзи» и эпизода 233 «Го юй», смерть У Цзы-сюя произошла после битвы при Айлине, так излагает и Васильев).
 Умер циский сановник Тянь Ци, ему наследовал сын Чан (Тянь Чэн-цзы).
 Бао-цзы (Бао Му) в 3 луне, в день у-сюй убил князя Ци Дао-гуна (Ян-шэна), цисцы поставили его сына Жэня (Цзянь-гун, эра правления 484—481) (согласно «Цзо чжуань», Дао-гун убил Бао-цзы в 487 году, а затем цисцы убили гуна). уский ван три дня оплакивал циского гуна, а затем атаковал Ци.
 Согласно гл. 5 «Ши цзи», победа усцев в сражении с Ци, согласно «Цзо чжуань» и гл.31 «Ши цзи», поражение усцев, флот которых напал на Ци с моря, и уский ван отвёл войска.
 Циский Цзянь-гун поручил управление Цзянь Чжи (в «Цзо чжуань» он назван Кань Чжи Цзы-во), который сопровождал его в изгнании в Лу, а теперь стал правым советником. Левым советником стал Тянь Чан.
 Летом сунцы воевали с Чэнь.
 Летом цзиньское войско Чжао Яна напало на Ци, дошло до Лай и вернулось.
 В 5 луне луский гун вернулся из похода на Ци.
 В 5 луне был похоронен циский Дао-гун.
 В 5 луне вэйский сановник Гун Мэн-коу вернулся из Ци в Вэй.
 В 5 луне умер князь Се (сеский бо) И (Хуэй-гун), осенью был похоронен.
 Зимой чуский полководец гун-цзы Цзе напал на Чэнь. усцы оказали помощь Чэнь.
 Конфуций вернулся из Чэнь в Вэй.
 сунцы напали на Чжэн.

Родились 
Родился Гипподам, архитектор и градостроитель из Милета.

См. также

Примечания